Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B pode se referir a três campeonatos que compuseram a segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol de 2001:

Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B1
Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B2
Campeonato Paulista de Futebol de 2001 - Série B3

Futebol de 2001 no Brasil
Desambiguação